Thiotricha — род молевидных бабочек из семейства Моли выемчатокрылые (Gelechiidae).

Распространение 
Австралия, Афротропика, Неотропика, Ориентальная область, Палеарктика.

Описание 
Мелкие молевидные бабочки (размах крыльев около 1 см). Морфологически разнообразны по рисунку крыльев и строению гениталий. Род определяется сочетанием следующих характеристик: самцы часто с длинными ресничками усиков и видоизменёнными лабиальными щупиками с длинными расширяющимися волосяными кистями на дорсальной поверхности, наличием группы волосовидных чешуек на вентральных поверхностях передних крыльях, отсутствием жилки Rs4; задняя шпора голеней задних ног не превышает 2/3 длины тарсомера I, коремата рудиментарная, ункус с мелкими шипами, крайнее основание вальвы часто сильно удлинённо и образует угол с юкстой. Максиллярные щупики 4-члениковые, оцеллии отсутствуют; губные щупики загнуты назад. Переднее крыло узкое.

Систематика 
Включает по разным данным около 100 видов. Род был впервые выделен в 1885 году английским энтомологом Эдвардом Мейриком (1854—1938). С 2013 включён в отдельное подсемейство Thiotrichinae. Ранее род рассматривался в составе разных подсемейств: Aristoteliinae, Pexicopiinae, Dichomeridinae или Gelechiinae.

В 2009 году Пономаренко без комментариев синонимизировал Thiotricha с Polyhymno. В 2013 году, Каршолт с соавторами (Karsholt et al. 2013) провели молекулярный и морфологический анализ типового вида Polyhymno longistrigella, сравнив его с Thiotricha, и пришли к выводу, что это разные валидные роды. Кроме того, их биология различается: гусеницы Polyhymno являются листопаутинными на бобовых, а личинки Thiotricha, насколько известно, делают портативный чехол и питаются цветами и семенами.

 Thiotricha acrantha Meyrick, 1908
 Thiotricha acronipha Turner, 1919
 Thiotricha acrophantis Meyrick, 1936
 Thiotricha albicephalata Walia and Wadhawan, 2004
 Thiotricha amphixysta Meyrick, 1929
 Thiotricha anarpastis Meyrick, 1927
 Thiotricha angelica Bradley, 1961
 Thiotricha animosella (Walker, 1864)
 Thiotricha anticentra Meyrick, 1904
 Thiotricha argyrea Turner, 1919
 Thiotricha arthrodes Meyrick, 1904
 Thiotricha attenuata Omelko, 1993
 Thiotricha atractodes Meyrick, 1922
 Thiotricha aucupatrix Meyrick, 1929
 Thiotricha balanopa Meyrick, 1918
 Thiotricha bullata Meyrick, 1904
 Thiotricha celata Omelko, 1993
 Thiotricha centritis Meyrick, 1908
 Thiotricha characias Meyrick, 1918
 Thiotricha chinochrysa Diakonoff, 1954
 Thiotricha chrysantha Meyrick, 1908
 Thiotricha chrysopa Meyrick, 1904
 Thiotricha cleodorella (Zeller, 1877)
 Thiotricha clepsidoxa Meyrick, 1929
 Thiotricha clidias Meyrick, 1908
 Thiotricha clinopeda Meyrick, 1918
 Thiotricha coleella (Constant, 1885)
 Thiotricha complicata Meyrick, 1918
 Thiotricha corylella Omelko, 1993
 Thiotricha crypsichlora Meyrick, 1927
 Thiotricha cuneiformis Meyrick, 1918
 Thiotricha delacma Meyrick, 1923
 Thiotricha dissobola Meyrick, 1935
 Thiotricha embolarcha Meyrick, 1929
 Thiotricha epiclista Meyrick, 1908
 Thiotricha eremita Bradley, 1961
 Thiotricha flagellatrix Meyrick, 1929
 Thiotricha fridaella Legrand, 1958
 Thiotricha fusca Omelko, 1993
 Thiotricha galactaea Meyrick, 1908
 Thiotricha galenaea Meyrick, 1908
 Thiotricha gemmulans Meyrick, 1931
 Thiotricha glenias Meyrick, 1908
 Thiotricha godmani (Walsingham, [1892])
 Thiotricha grammitis Meyrick, 1908
 Thiotricha hamulata Meyrick, 1921
 Thiotricha hemiphaea Turner, 1919
 Thiotricha hexanesa Meyrick, 1929
 Thiotricha hoplomacha Meyrick, 1908
 Thiotricha indistincta Omelko, 1993
 Thiotricha janitrix Meyrick, 1912
 Thiotricha laterestriata (Walsingham, 1897)
 Thiotricha leucothona Meyrick, 1904
 Thiotricha lindsayi Philpott, 1927
 Thiotricha majorella (Rebel, 1910)
 Thiotricha margarodes Meyrick, 1904
 Thiotricha melanacma Bradley, 1961
 Thiotricha microrrhoda Meyrick, 1935
 Thiotricha nephelodesma Meyrick, 1926
 Thiotricha nephodesma Meyrick, 1918
 Thiotricha niphastis Meyrick, 1904
 Thiotricha obliquata (Matsumura, 1931)
 Thiotricha obvoluta Meyrick, 1918
 Thiotricha oleariae Hudson, 1928
 Thiotricha operaria Meyrick, 1918
 Thiotricha orthiastis Meyrick, 1905
 Thiotricha oxygramma Meyrick, 1918
 Thiotricha oxyopis Meyrick, 1927
 Thiotricha oxytheces Meyrick, 1904
 Thiotricha pancratiastis Meyrick, 1921
 Thiotricha panglycera Turner, 1919
 Thiotricha paraconta Meyrick, 1904
 Thiotricha parthenica Meyrick, 1904
 Thiotricha polyaula Meyrick, 1918
 Thiotricha pontifera Meyrick, 1932
 Thiotricha prosoestea Turner, 1919
 Thiotricha prunifolivora Ueda & Fujiwara, 2005
 Thiotricha pteropis Meyrick, 1908
 Thiotricha pyrphora Meyrick, 1918
 Thiotricha rabida Meyrick, 1929
 Thiotricha rhodomicta Meyrick, 1918
 Thiotricha rhodopa Meyrick, 1908
 Thiotricha saulotis Meyrick, 1906
 Thiotricha scioplecta Meyrick, 1918
 Thiotricha sciurella (Walsingham, 1897)
 Thiotricha scotaea Meyrick, 1908
 Thiotricha strophiacma Meyrick, 1927
 Thiotricha subocellea (Stephens, 1834)
 Thiotricha symphoracma Meyrick, 1927
 Thiotricha synacma Meyrick, 1918
 Thiotricha syncentritis Meyrick, 1935
 Thiotricha synodonta Meyrick, 1936
 Thiotricha tenuis (Walsingham, 1891)
 Thiotricha termanthes Meyrick, 1929
 Thiotricha tethela Bradley, 1961
 Thiotricha tetraphala Meyrick, 1885
 Thiotricha thorybodes Meyrick, 1885
 Thiotricha trapezoidella (Caradja, 1920)
 Thiotricha trichoma (Caradja, 1920)
 Thiotricha tylephora (Meyrick, 1935)
 Thiotricha wollastoni (Walsingham, 1894)
 Thiotricha xanthaspis Meyrick, 1918
 Thiotricha xanthodora Meyrick, 1923

Примечания

Литература

Ссылки 
 genus Thiotricha Meyrick, 1886. biolib.cz

Выемчатокрылые моли